Вама — название ряда рек:

 Вама — река в России, приток Водлы, протекает в Республике Карелия, Архангельской области.
 Вама — река во Франции, приток Мааса.